Jóźwiak (forma żeńska: Jóźwiak, Jóźwiakowa; l. mn: Jóźwiakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej, w pasie między Warszawą a Poznaniem.

Nazwisko utworzone przyrostkiem „–ak” od imienia pochodzenia hebrajskiego Józef, oznaczającego 'niech Pan przyda syna [drugiego]'. Podobną etymologię mają nazwiska „Jóźwik”, „Józefiak” i „Józefowicz”.

Lista osób o tym  nazwisku z biogramem w Wikipedii 
 Bogdan Jóźwiak (ur. 1970) – piłkarz, występujący na pozycji pomocnika
 Bogna Jóźwiak (ur. 1983) – polska szablistka
 Czesław Jóźwiak (1919–1942) – polski męczennik chrześcijański
 Franciszek Jóźwiak, pseudonim Witold, (1895-1966) – działacz komunistyczny
 Henryk Jóźwiak (zm. 1946) – żołnierz AK i ROAK
 Henryk Jóźwiak (1946–2008) – muzyk, gitarzysta, wieloletni wykładowca
 Janina Jóźwiak (ur. 1948) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, rektor
 Jarosław Jóźwiak (ur. 1983) – polski urzędnik samorządowy, wiceprezydent Warszawy
 Jerzy Jóźwiak (ur. 1937) – polski polityk, parlamentarzysta i minister
 Jerzy Jóźwiak (ur. 1939) – polski piłkarz, napastnik, ligowy piłkarz Polonii Bytom
 Kamil Jóźwiak (ur. 1998) – polski piłkarz (pomocnik) występujący w amerykańskim klubie Charlotte FC oraz w reprezentacji Polski
 Krzysztof Jóźwiak (ur. 1971) – polski naukowiec specjalizujący się w chemii leków, profesor nauk farmaceutycznych
 Leon Jóźwiak ps. Andrzej (1898–1986) – pruszkowski kupiec i działacz społeczny
 Łukasz Jóźwiak (ur. 1985) – polski łyżwiarz figurowy, tancerz
 Łukasz Jóźwiak (ur. 1983) – polski lekkoatleta
 Małgorzata Wiese-Jóźwiak (ur. 1961) – szachistka, mistrzyni międzynarodowa
 Marek Jóźwiak (ur. 1967) – polski piłkarz (obrońca kryjący), skaut piłkarski
 Marian Jóźwiak (1935-) – polski działacz państwowy, wicewojewoda i wojewoda kaliski
 Stanisław Jóźwiak pseud. Tomasz, Henryk, Staś (1900–1977) – górnik, działacz komunistyczny i związkowy
 Tomasz Jóźwiak (1959–2011) – doktor, specjalista sozologii i ekologii
 Wojciech Jóźwiak (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Jóźwiak (1930–1978) – polski aktor

Przypisy